Scusa/Le donne più belle – singolo di Fred Bongusto del 1989
Scusa – singolo di Izi del 2016
Scusa – singolo di Gazzelle del 2020
Scusa – singolo di Mara Sattei del 2021